Pierre Molina, né le , est un chef d'orchestre Français.

Biographie 

Pierre Molina a une formation d’écritures, de pianiste et d’organiste. Ancien élève du Conservatoire national supérieur de musique de Paris, il y obtient à l’âge de 13 ans, une première médaille de solfège spécialisé. Puis il découvre le chant choral et à 20 ans, en assistant à une représentation de la Messe en Si mineur de Johann Sebastian Bach, il se promet de diriger, lui aussi, un jour ce morceau.

En 1971, à la demande de l’ORTF, Pierre Molina crée son premier chœur au sein de l’Office. En 1973, il enregistre les Messes de Liszt au Studio 104 de la Maison de la Radio.

Dans les années 1980, il constitue ses premiers chœurs, rassemblant des choristes amateurs qu’il invite, afin d’optimiser la qualité vocale de l’ensemble, à suivre des cours de chant. La méthode s’avère efficace. Ils atteignent un niveau tel que, à leur deuxième année d’existence, ils sont sollicités pour donner L'Enfant et les Sortilèges de Maurice Ravel en Hollande avec l’orchestre philharmonique de La Haye. Il est aussi invité à l'université Stanford aux États-Unis pour y diriger la Messe en Si mineur de J.S. Bach.

Soucieux de l’amélioration de la qualité musicale et vocale, Pierre Molina est à l’origine de la création en 1992 de l’École de Chœurs et d’Orchestre de Paris XIII.

.

À présent retraité, il continue de pratiquer sa passion qui est le piano et donne à l'occasion, bénévolement, des représentations dans l'église de sa ville.

Références

Liens externes 
 

Chef d'orchestre français
Naissance en avril 1945